Нюнспет:

 Нюнспет — община в нидерландской провинции Гелдерланд.
 Нюнспет — деревня в нидерландской провинции Гелдерланд, центр одноимённой общины.